Висайя — многозначный термин:

 Висайя (Висайские острова) — островная группа в средней части Филиппинского архипелага.
 Висайя — группа народов на Филиппинах.
 Висайя — группа филиппинских языков.